Miejscowości w Anglii:
 Marlborough – miasto w hrabstwie Wiltshire
Miejscowości w USA:
 Marlborough – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Marlborough – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Cheshire
 Marlborough – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Cheshire
 Marlborough – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Marlborough – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Marlborough – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
Gminy w USA:
 Marlborough (ang. Marlborough Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Marlborough (ang. Marlborough Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Marlborough (ang. Marlborough Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
 Marlborough (ang. Marlborough Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery
W Nowej Zelandii:
 Marlborough – region na Wyspie Południowej

Zobacz też 
 John Churchill książę Marlborough